Мост Свобо́ды — название мостов.

 Мост Свободы — название Сампсониевского моста в Санкт-Петербурге в 1918—1993 гг.
 Мост Свободы — другое название Императорского моста в Ульяновске.
 Мост Свободы () — мост через Дунай в Будапеште, Венгрия.
 Мост Свободы () — мост через Дунай в городе Нови-Сад, Сербия.
 Мост Свободы () — мост через Эмайыги в Тарту, Эстония.
 Мост Свободы () — название Грюнвальдского моста во Вроцлаве в 1919—1933 гг.